

Sigle 
 Éclaireurs Neutres de France – associazione scout francese non riconosciuta
 Europe of Nations and Freedom Group – gruppo politico del Parlamento europeo

Codici 
 ENF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Enontekiö (Finlandia)
 enf – codice ISO 639-3 della lingua enets della foresta